Love Sensuality Devotion: The Remix Collection — альбом проекта Enigma, вышедший в 2001 году, в нём представлены ремиксы на синглы предыдущих лет.

Список композиций 
 «Turn Around Northern Lights Club Mix (135 BPM)» (Michael Cretu, Jens Gad) — 10:27
 «Age of Loneliness Enigmatic Club Mix (128 BPM)» (Curly M.C.) — 6:14
 «Push the Limits ATB Remix (133 BPM)» (Cretu, Gad) — 7:51
 «Gravity of Love Judgement Day Club Mix (140 BPM)» (Cretu) — 5:59
 «Return to Innocence 380 Midnight Mix (088 BPM)» (Curly) — 5:42
 «Sadeness (Part I) Violent U.S. Remix (095 BPM)» (Curly, F. Gregorian, David Fairstein) — 4:43
 «Principles of Lust Everlasting Lust Mix (095 BPM)» (Curly) — 4:56
 «Mea Culpa Fading Shades Mix (100 BPM)» (Curly, Fairstein) — 6:04
 «T.N.T. for the Brain Midnight Man Mix (112 BPM)» (Curly) — 5:56

Альбомы Enigma
Альбомы ремиксов
Сборники Virgin Records
Сборники EMI Records